Jesús Merino puede hacer referencia a:
 Jesús Merino Delgado (1954), político español del Partido Popular.
 Jesús Merino Landaluce (1967), exfutbolista español.